MTY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale General Mariano Escobedo, Monterrey, Messico
 mty – codice ISO 639-3 della lingua nabi
 MTY – codice ISO 3166-2:GB di Merthyr Tydfil (Regno Unito)